Dinklage peut désigner :
 Dinklage, une ville de Basse-Saxe en Allemagne,
 Abbaye de Dinklage, une abbaye dans cette ville,
 Max Julius Dinklage, botaniste allemand,
 Peter Dinklage, acteur américain.